Стецюк — українське прізвище.

 Стецюк Вадим Борисович (1982—2022) — український історик, педагог, військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Стецюк Валентин Михайлович (1937) — український мовознавець, незалежний дослідник в галузі історичного мовознавства та етнології із застосуванням математичного аналізу.
 Стецюк Василь (1910—1975) — класичний філолог і педагог.
 Стецюк Владислав В'ячеславович — головний сержант Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Стецюк Володимир Васильович (1947) — український геоморфолог, геоеколог, доктор географічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, віце-президент Академії наук вищої освіти України.
  Стецюк Григорій (1890—1946) — журналіст, сотник УГА, доктор політичних наук.
 Стецюк Григорій Йосипович (1887—1971) — правник, сотник УГА, доктор права.
 Стецюк Григорій Миколайович — автор книги спогадів «Непоставлений пам'ятник»
 Стецюк Ігор Олегович (1958) — український композитор. Професор Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, заслужений діяч мистецтв України.
 Стецюк Катерина Ісаківна (1905—2002) — український історик.
 Стецюк Микола Вікторович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Стецюк Наталія Теодорівна (1968) — українська телеведуча, журналістка.
 Стецюк Оксана Василівна (1977) — український географ, доцент, кандидат географічних наук.
 Стецюк Олег Миколайович (1989) — журналіст.
 Стецюк Олександр Михайлович (1941—2007) — композитор, педагог, диригент, член Спілки композиторів України, Заслужений діяч мистецтв України.
 Стецюк Петро Богданович (1962) — суддя Конституційного Суду України
  Стецюк Петро Іванович (1958) — доктор. фіз.-мат. наук, зав. відділом методів негладкої оптимізації Інституту кібернетики імені Глушкова
 Стецюк Петро Іванович (1954) — к.е.н., доцент Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»
 Стецюк Світлана Сергіївна (1974) — українська легкоатлетка, майстер спорту України міжнародного класу, учасник літніх Паралімпійських ігор 2016 року.
 Стецюк Сергій Борисович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордену «За мужність» III ступеня.
 Стецюк Яків Нестерович (1922—1980) — український письменник.

Див. також 

 Целевич-Стецюк Уляна (1915—1981) — українська політична і громадська діячка в діаспорі

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -юк